Уастла има више значења:

 Уастла (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уастла (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уастла (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уастла (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Уастла (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Уастла (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уастла (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику